Saturday Rock Action est le premier EP écrit, réalisé, et produit par Hawk Nelson.

Liste des titres 
 The Grand Introduction
 Overwhelmed
 Eighty-Six That (Anthem)
 As I Was
 Jason's Song
 Sheridan
 Return to Me
 Sheridan (acoustique)

EP sorti en 2003
Album de Hawk Nelson

en:Hawk Nelson#Albums